

Населені пункти та їхні частини
 Ожелек — село в гміні Камень-Краєнський Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ожелек — село в гміні Садовне Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Ожелек — лісова осада в гміні Садовне Венґровського повіту Мазовецького воєводства

Примітки